Condado de Humphreys o Humphreys County es el nombre de varios condados de Estados Unidos:
 Condado de Humphreys (Mississippi)
 Condado de Humphreys (Tennessee)